Borów – comune polacco
 Bohrau (Forst) – frazione della città tedesca di Forst (Lausitz)